Труфаниха — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Маркушевского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Маркушевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 22 км, до центра муниципального образования Заречья — 4 км.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Труфаниха в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района